Владимир Николаевич Назаров: Назаров, Владимир Николаевич (род. 1952) — российский философ, религиовед и культуролог, специалист по этике.
 Назаров, Владимир Николаевич (1924—?) — советский футболист.